Roteck ist der Name folgender Berge:

 Roteck (Ötztaler Alpen) (3337 m), in der Texelgruppe, Ötztaler Alpen, Südtirol
 Roteck (Schladminger Tauern) (2742 m), in den Schladminger Tauern, Salzburg und Steiermark
 Roteck (Antarktika) (1687 m), im Kurzegebirge, Antarktika